Desa Girimulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Girimulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 108,32), Jawa Barat, 
 Desa Girimulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 107,18), Jawa Barat, 
 Desa Girimulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,57, long 106,68), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar